Makole steht für:
 Makole, eine Ortschaft in Slowenien
 Makole (Tanahmasa), eine Ortschaft auf der indonesischen Insel Tanahmasa bei Sumatra